Goar (390-450) est un chef alain demeuré fidèle aux Romains.
Saint Goar (585-649) est un prêtre et un ermite de l'Aquitaine.